Kaven peut faire référence à : 
 Herbert von Kaven (1908-2009), mathématicien allemand.
 Prix von Kaven, une distinction mathématique.
 Mikko Kavén (né en 1975), joueur de football finlandais.

Homonymie de patronyme